Quatre navires de l'United States Navy portent le nom dUSS Intrepid :
 l', un ketch capturé en 1803 qui sert au capitaine Stephen Decatur à détruire l' échouée dans le port de Tripoli ;
 l', un navire expérimental en service de 1874 à 1892 ;
 l', un navire-école et navire de réception en service de 1904 à 1921 ;
 l', un porte-avions de classe Essex qui participe notamment à la Seconde Guerre mondiale.

Intrepid